

Geografia
Italia
Cesana Brianza – comune in provincia di Lecco
Cesana Torinese – comune nella città metropolitana di Torino
 Cesana – frazione di Borgo Valbelluna in provincia di Belluno, antica sede della contea di Cesana

Persone
Davide Cesana (1994) – cestista italiano
Franco Cesana (1931-1944) – partigiano italiano
Gaetano Cesana (1910–...) – calciatore italiano
Giuseppe Augusto Cesana (1821-1903) – patriota e giornalista italiano, bisnonno di Renzo
Luca Cesana (1997) – cestista italiano
Luigi Cesana (1851-1932) – giornalista, fondatore e direttore de Il Messaggero, figlio di Giuseppe Augusto e nonno di Renzo
Otto Cesana – compositore italiano, fratello di Renzo
Renzo Cesana (1907-1970) – attore e compositore italiano